Budkiewicz

 Andrzej Budkiewicz – polski specjalista w zakresie protetyki stomatologicznej
 Bronisław Budkiewicz – polski inżynier, działacz niepodległościowy, społeczny i spółdzielczy
 Jan Budkiewicz – polski publicysta, krytyk filmowy, scenarzysta i reżyser
 Józef Budkiewicz – polski inżynier
 Konstanty Budkiewicz – polski ksiądz katolicki
 Stanisław Budkiewicz – radziecki komunista polskiego pochodzenia, żołnierz Armii Czerwonej